Il termine onda è utilizzato in numerosi contesti:

Fisica 
in fisica l'onda è un movimento periodico o impulsivo che si propaga con una velocità ben definita. Sono possibili ulteriori distinzioni:
onda gravitazionale: prevista dalla relatività generale
onda d'urto: creata da un solido che attraversa un fluido o un gas
onda sonora: si propaga nei fluidi come risultato di stati alternativi di compressione e depressione del fluido
onda sismica: propagantesi a partire da una sorgente naturale o artificiale nel mezzo terra
onda elettromagnetica: è costituita dalla propagazione di un campo elettromagnetico, nel vuoto o in un mezzo che la consente. A loro volta possono essere suddivise in:
onda luminosa: la luce
radioonda: usate per le trasmissioni radio e televisive
microonda
raggi X
raggi gamma

Geologia 

in geologia l'onda marina è un movimento della superficie delle acque degli oceani, mari e laghi. Tipi particolari di onda marina sono:
onda anomala: che può raggiungere i 30 metri e non ancora del tutto spiegata
onda di maremoto: prodotta da terremoti con epicentro terre ricoperte dall'acqua
onda di terremoto: prodotta da terremoto con epicentro terre emerse

Altro 

Onda – movimento oscillatorio dei campanili
Onda – comune spagnolo
la Contrada Capitana dell'Onda è una delle diciassette Contrade della città di Siena 
L'onda – romanzo di Todd Strasser bastato sull'esperimento sociale La Terza Onda per dimostrare l'attrattiva del fascismo
L'onda – film diretto da Dennis Gansel nel 2008, ispirato all'omonimo romanzo di Todd Strasser
L'Onda, movimento studentesco sviluppatosi in Italia nell'autunno 2008
Onda – tratto dell'elettrocardiogramma
ONDA, sigla di Office National des aéroports, ente della gestione aeroportuale del Marocco

Pagine correlate 
Onde

Altri progetti